Fiat Bravo/Brava har flere betydninger:
 Fiat Bravo (1995−2001 og 2007−2014)
 Fiat Brava (1995−2001)